Anton Thomas Deymann (1833–1912), burgemeester van Meppen
 Claes Gerritsz Deyman (1467–1539), burgemeester van Amsterdam 1510
 Frederik Adriaansz Deyman (1553–1616) burgemeester van Haarlem vanaf 1611
 Gerrit Deyman, burgemeester van Amsterdam 1478/79
 Heinz Deymann (1916–2003), Duitse communistische politicus
 Jan Deyman (politicus), burgemeester van Amsterdam 1446/47
 Jan Deyman (1620–1666), ook Joan Deymann, Nederlandse arts
 Matthias Deymann (1799–1871), Duitse jurist en politicus

Overige
 Deymanspoort, voormalige stadspoort in Haarlem
 Deymanstraat